Wirt, comune statunitense nello stato di New York
 Contea di Wirt, contea dello stato della Virginia Occidentale
 2044 Wirt, asteroide
 William Wirt, politico statunitense
 William Wirt Winchester, imprenditore statunitense

Altri progetti